Molekulska formula -{C27H39NO2}- se može odnositi na:

 VDM-11
 Veratramin